Брэдман — фамилия.

Персоналии

 Брэдман, Дональд Джордж (1908—2001) — австралийский игрок в крикет
  (1954) — английский детский писатель
 Брэдман — псевдоним британского кроссвордиста 
  (1930) — бюрократ правительства Шри-Ланки

Прочее
  — астероид
  — 452-тонный противолодочный траулер